Іржа — загальний термін для визначення оксидів заліза.
 Іржа (біологія) — гриби родини Пукцинієві ; викликають у рослин захворювання, що мають значний економічний вплив.
 Іржавий колір — червоно-помаранчевий колір, нагадує колір оксиду заліза, іржі.